Сини́чка:

Реки 
 Синичка — название нескольких рек в Москве и Подмосковье:
 Синичка — приток Яузы.
 Синичка — другое название реки Напрудной.
 Синичка — другое название реки Пресни.
 Синичка — другое название реки Бубны, притока Пресни.
 Синичка — приток Баньки.

Птицы 
 Синичка — разговорное название птиц семейства синицевых.
 Расписные синички — род птиц семейства длиннохвостых синиц.
 Обыкновенная расписная синичка
 Хохлатая расписная синичка

Другое 
 Синичка — то же, что рядовка фиолетовая.
 МП-64 «Синичка» — вещательный радиоприёмник, выпускавшийся Рязанским радиозаводом специально для войсковых политработников.

См. также